Apol·lònides, poeta tràgic 
 Apol·lònides, metge 
 Apol·lònides d'Argos, governador d'Argos.
 Apol·lònides de Beòcia, oficial militar 
 Apol·lònides de Càrdia, home d'estat i ambaixador macedoni
 Apol·lònides de Cos, metge 
 Apol·lònides d'Esparta, funcionari espartà 
 Apol·lònides de Nicea, escriptor grec 
 Apol·lònides d'Olint, general 
 Apol·lònides Orapi (Orapius o Horapius), escriptor grec 
 Apol·lònides de Quios, polític grec 
 Apol·lònides de Sició, dirigent de la Lliga Aquea 
 Apol·lònides de Siracusa, polític grec
 Apol·lònides d'Útica, filòsof estoic.